Marie Karolína Zámojská (22. září 1896, Krakov – 9. května 1968, Marseille) byla manželkou prince Ranieriho, vévody z Castra, žadatele vůdovství rodu Bourbon-Obojí Sicílie.

Původ a rodina 
Marie Karolína se narodila jako šesté dítě a nejmladší dcera polského šlechtice hraběte Andrzeje Přemyslava Zámojského a jeho manželky, princezny Marie Karolíny Neapolsko-Sicilské. Jejími prarodiči z matčiny strany byli princ František Bourbonsko-Sicilský, hrabě z Trapani, a jeho manželka arcivévodkyně Marie Izabela, princezna toskánská.

Manželství a potomci 
12. září 1923 se šestadvacetiletá Marie Karolína ve slovenském městě Vyšné Ružbachy provdala za svého o třináct let staršího bratrance, prince Ranieriho Bourbonsko-Sicilského, syna prince Alfonsa, hraběte z Caserty, a jeho manželky Marie Antonie Neapolsko-Sicilské, která byla starší sestrou její matky. Za čtyřicet pět let manželství porodila Marie Karolína manželovi dvě dětiː

 Maria del Carmen Karolína Antonie Bourbonsko-Sicilská (1924-2018)
 Ferdinand Maria Andrea Alfons Marcus, vévoda z Castra (1926–2008)

Tituly a oslovení 
 22. září 1896 – 12. září 1923: hraběnka Marie Karolína Zámojská
 12. září 1923 – 7. ledna 1960: Její královská Výsost princezna Marie Karolína z Obojí Sicílie
 7. ledna 1960 – 9. května 1968: Její královská Výsost vévodkyně z Castra

Vývod z předků

Reference 

Narození 22. září
Narození v roce 1896
Úmrtí 9. května
Úmrtí v roce 1968
Úmrtí v Marseille
Narození v Krakově
Bourbon-Obojí Sicílie
Zámojští
Ženy